Palladium či paladium označuje:

 palladium – chemický prvek pojmenovaný podle planetky Pallas
 paládium (záštita) – původně trojská dřevěná soška bohyně Pallas Athény, později i jiná soška či obraz, jimž víra připisuje ochrannou funkci
 Palladium země české – kovový gotický reliéf Madony s dítětem uchovávaný ve Staré Boleslavi
 Palladium (multifunkční komplex) – pražský multifunkční komplex a obchodní dům
 London Palladium – divadlo v Londýně

Externí odkazy